A Somogy Megyei Labdarúgó-szövetség (SLASZ) egy Somogy megyei sportszervezet a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) keretein belül.

Felépítése
A szövetséget 15 fős elnökség irányítja. A szövetségen belül városi labdarúgó-szövetségek működnek a nagy városokban (Kaposvár, Marcali, Nagyatád, Tab). A szövetségnek több bizottsága van, mely különböző feladatokat lát el. 

A bizottságok: 
(Zárójelben a vezetők 2006-ban.)
 Verseny- és Magyar Kupa Bizottság (elnök: dr. Fehér László)
 Edző Bizottság (Horváth Lajos)
 Fegyelmi Bizottság (Fülöp Zoltán)
 Nyilvántartási, Igazolási-, Átigazolási Bizottság  (Sipos Ferenc)
 Játékvezető Bizottság (Szilvási József)
 Technikai Bizottság (Szántó László)
 Utánpótlás Bizottság (Teremi József)

A szövetség élén elnök és főtitkár áll.

A szövetség feladata
A Somogy megyei labdarúgócsapatok versenyeztetése a feladata, a bajnokság kereteinek megteremtése, a Magyar Kupa megyei selejtezőinek megszervezése, a játékvezető küldés és képzés megszervezése, fegyelmi ügyek lefolytatása, igazolási kérelmek elbírálása, a megyei versenynaptár elkészítése, közlöny kiadása az MLSZ számára.

Bajnokságok

A SLASZ által kiírt bajnokságok:

Felnőtt: 
 Megye I.
 Megye II. (Északi csoport és Déli csoport)
 Megye III. (4 csoport)
 Megye IV.

Utánpótlás:
 A megye I.-II.-III.-ban U19-es bajnokságot is szervez a szövetség.
 U17-es bajnokság (kiemelt, északi, déli, közép csoport) 
 U13-as bajnokság (északi, közép, déli csoport)
 Valamint a Kaposvári Rákóczival együtt a SLASZ szervezeti az Intersport Ifjúsági Sportfesztivál kaposvári labdarúgótornáját.

Külső hivatkozások 
 Hivatalos honlap

Magyar Labdarúgó-szövetség
Somogy megye